Kevin Hamilton (ur. 1938) – australijski polityk
 Kevin S. Hamilton (ur. 1955) – amerykański przywódca religijny, przedsiębiorca
 Kevin Hamilton (ur. 1982) – amerykański koszykarz
 Kevin Hamilton – kanadyjski dyplomata, ambasador